Дева Мэриан — персонаж английского фольклора. Также может означать:

Массовое искусство
  — новелла (1822) Томаса Пикока.
  — британский телесериал (1989—1994).

Прочее
  — британский исторический мини-паровоз.